

События 
 Консулы Флавий Проб Юниор и Флавий Феодор Филоксен Сотерих Филоксен.
 Казнён в Риме Симмах Младший.
 Дионисий Малый ввёл летосчисление «от Рождества Христова».
 Около 525 года — Основание королевства Восточная Англия.
 525—526 гг. Антиохия неожиданно загорелась со всех сторон, пожар свирепствовал почти шесть месяцев в разных частях города; погибло много жителей. В то же время последовало сильное землетрясение.
 Присциан пишет свою грамматику.
 Поход эфиопов-христиан (с участием византийских войск и флота из 70 судов под командованием будущего императора Византии Юстиниана I) в Южную Аравию против иудейского государства Химьяр. Свержение лидера Химьяритского царства зу-Нува̄са. Возведение на престол царя-христианина Сумайфа` Ашва`, истребление и обращение в христианство местных иудеев.
 Неудачный поход эфиопов-христиан на Мекку.
 Ху Ши вернула власть и казнила Тоба И.
 Тогон отложился от империи Юань-Вэй.
 525—526 — В Шаньси отложились «горные ху», вождь которых принял титул — хан.

Скончались 

 Бригитта Ирландская
 Философ Боэций

См. также